Eine Mischung kann sein:

 ein Gemenge von verschiedenen chemischen Stoffen, siehe Gemisch
 eine Mischung von zwei Farben, siehe Farbmischung
 Mischung verschiedener Schriften in einem Text, siehe Schriftmischung
 eine Mischung von verschiedenen Tee-, Kaffee, Tabak, Wein-, Whisky-Sorten, siehe Blend (Whisky) bzw. Verschnittwein
 in der Textilindustrie ein Textil aus verschiedenen Materialien, siehe: Mischung (Textil)
 eine Mischung zweier Frequenzen, siehe: Mischer (Elektronik)
 das Aufeinanderabstimmen der einzelnen Spuren einer Tonaufnahme, siehe: Abmischung
 eine Mischung aus Wein und Mineralwasser, siehe Gespritzter
 in der Mathematik eine Eigenschaft eines dynamischen Systems, siehe Mischung (Mathematik)
 im Bauwesen ein angerührter Baustoff, etwa Frischbeton

Mischung ist der Familienname von:
 Roland Mischung (* 1947), deutscher Ethnologe

Siehe auch:
 Vermischung
 Mischen